Натуральне число 1409
 1409 рік до нашої ери
 1409 рік нашої ери